Existen dos estaciones llamadas Vicálvaro:
 Vicálvaro, la estación del Metro de Madrid.
 Vicálvaro, la estación de Cercanías Madrid.
 Vicálvaro-Clasificación, la estación de Mercancías.
 Vicálvaro-Empalme, estación actualmente desaparecida.